Nieobecni (serial telewizyjny)
 Nieobecni (film)